Pascal kan avse:

 Blaise Pascal (1623–1662), fransk matematiker, fysiker och filosof
 Ernesto Pascal (1865–1940), italiensk matematiker
 Jean-Louis Pascal (1837–1920), fransk arkitekt
 Michel Pascal (1814–1882), fransk skulptör
 Pascal (måttenhet) – en måttenhet för tryck [Pa] eller [N/m²]
 Pascal (programspråk) – ett programspråk för datorer
 Pascal (musikgrupp) – en musikgrupp från Gotland
 Pascal (webtjänst) - ordinationsverktyg för läkemedel
 4500 Pascal – en asteroid

Se även
 Paschalis – ett latinskt förnamn